Miejscowości
 Rawlings – jednostka osadnicza w stanie Maryland (USA)

Osoby
 Patricia Rawlings – brytyjska polityk i działaczka społeczna
 Marjorie Kinnan Rawlings – amerykańska pisarka
 Henry Bernard Rawlings – brytyjski admirał, przed II wojną światową delegat Royal Navy na rozmowy z kadm. Jerzym Świrskim w Warszawie.